Глубина, в различных областях:
 Глубина — расстояние от поверхности до дна, до наиболее отдалённой точки или до определённой точки внутри чего-либо.
 Глубина погружения — расстояние по вертикали от поверхности воды до центра масс находящейся в подводном положении подводной лодки. Определяется глубиномером.
 Глубина боевого порядка — протяжённость боевого построения подразделения от его фронта до тыла.
 Глубина в небе — научно-фантастический роман американского писателя Вернора Винджа.
 Глубина кратера — это расстояние между верхним краем кратера и поверхностью брекчии, которая образуется на дне кратера.
 Глубина переработки нефти — величина, показывающая отношение объёма продуктов переработки нефти к общему объёму затраченной при переработке нефти.
 Глубина резкости — характеристика фотосъёмки.
 Глубина цвета — термин компьютерной графики.
 Глубина резко изображаемого пространства — термин в фотографии

Фильмы 
 «Глубина» «На самом дне» () — фильм режиссёра Ежи Сколимовского (1970).
 «Глубина» — фильм-триллер режиссёра Дэвида Туи (2002).
 «Глубина» — российский фильм режиссёра Михаила Хлебородова (2015).
 «Глубина» — фильм режиссёра Бальтазара Кормакура (2012).

Иное 
  — цикл фантастических произведений Сергея Лукьяненко.

См. также 
 Глубина семь футов
 Большая глубина
 Повелители глубин
 Глубокая
 Глубокое
 Глубокий

Примечания